Málá, buddhista imafüzér
 Málá, hindu imafüzér